Стефан Тодоров може да се отнася за:

 Стефан Тодоров Тодоров (1874 – неизв.), български офицер, подполковник от генералния щаб
 Стефан Тодоров, български предприемач
 Стефан Тодоров, български политик, кмет на Сливен
 Стефан Тодоров, български журналист
 Стефан Тодоров, български художник
 Стефан Тодоров, български боксьор